Livermore ist der Name mehrerer

Orte: in den Vereinigten Staaten:
 Livermore (Colorado)
 Livermore (Iowa)
 Livermore (Kalifornien)
 Livermore (Kentucky)
 Livermore (Maine)
 Livermore (New Hampshire)
 Livermore (Pennsylvania)
 Livermore Falls (Maine)

Personen:
 Ann Livermore (* 1958), Executive Vice President bei Hewlett-Packard (HP) 
 Arthur Livermore (1766–1853), US-amerikanischer Politiker
 Brent Livermore (* 1976), australischer Hockeyspieler
 David Livermore (* 1980), englischer Fußballspieler
 Doug Livermore (* 1947), englischer Fußballspieler
 Edward St. Loe Livermore (1762–1832), US-amerikanischer Politiker
 Harold Livermore (1914–2010), britischer Historiker
 Jake Livermore (* 1989), englischer Fußballspieler
 Jason Livermore (* 1988), jamaikanischer Sprinter
 Jesse Lauriston Livermore (1877–1940), US-amerikanischer Börsenmakler
 Kirsten Livermore (* 1969), australische Politikerin
 Larry Livermore (* 1947), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Mary Livermore (1820–1905), US-amerikanische Suffragette und Sozialreformerin
 Samuel Livermore (1732–1803), US-amerikanischer Politiker
 Spencer Livermore, Baron Livermore (* 1975), britischer Politiker 

Sonstiges:
 Lawrence Livermore National Laboratory